Klenovac est un toponyme qui peut désigner :
Klenovac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Bosanski Petrovac, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Klenovac, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Petrovac et dans la République serbe de Bosnie ;
Klenovac, une localité de Croatie située dans la municipalité de Perušić, comitat de Lika-Senj ;
Klenovac, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Zaječar, district de Zaječar.